Zwitter steht für:

 echte Zwittrigkeit bei Arten mit doppeltgeschlechtlichen Individuen (beide Keimzellen), siehe Hermaphroditismus
 unechte Zwittrigkeit bei Arten mit Getrenntgeschlechtigkeit, siehe Pseudohermaphroditismus
 unechte Zwittrigkeit des Menschen, siehe Intersexualität

 Zwitter (Geologie), bestimmter Typ von Zinnvererzung

Zwitter ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Zwitter (1905–1988), slowenischer Historiker
 Sabina Zwitter-Grilc (* 1967), österreichische Fernsehjournalistin
 Vinko Zwitter (1904–1977), österreichischer politisch aktiver Kärntner Slowene, Handelsakademieprofessor

Siehe auch:
 Zwitterion (Molekül)
 Zwittermünze (Münzprägung)
 Androgynie („Zwitterhaftigkeit“)